Andrea Tonoli – compositore, pianista, polistrumentista e scrittore italiano
 Alberto Tonoli – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Gaudenzio Tonoli – ex ciclista su strada italiano
 Giovanni Tonoli – organaro italiano
 Giovanni Tonoli – ciclista su strada italiano
 Tito Tonoli –  organaro italiano